Това е Списък на страните по средна продължителност на живота по данни на ООН за периода 2005-2010 г., считано от първата година на новородения.

Източници 

Списъци на страни
Демографски сравнения на страните